Čtenář či čtenářka je osoba provádějící čtení.

Slovo čtenář či čtenářka může mít ještě další významy:

 Čtenář – český knihovnický časopis
 Čtenářka – název dvou různých obrazů Georgese Karse
 Čtenářka – báseň André Lemoyna
 Malý čtenář – český časopis pro děti a mládež
 Modelový čtenář – literárněvědný termín
 Empirický čtenář – literárněvědný termín
 Březen – měsíc čtenářů – česká knihovnická akce na podporu čtení
 Problém čtenářů a písařů – informatický problém

Související články 

 Čtení (rozcestník)

Externí odkazy 

 
  (báseň André Lemoyna v překladu Jaroslava Vrchlického)
  Obraz Čtenářka (1906) na Wikidatech
  Obraz Čtenářka (1911) na Wikidatech